Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Ferrer e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Martin Rodriguez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2005